Соревнования четвёрок в бобслее среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 26 и 27 февраля.

Все соревнования прошли в Санном центре Уистлера. В первый день прошли два первых заезда с 13:00 до 15:45 по местному времени (UTC-8), а на следующий ещё два с 13:00 до 15:15.

Медалисты

Соревнование 
В четвёртую попытку проходят 20 лучших экипажей.

 * — участвовал в первых двух заездах

Ссылки 
 Результаты